Ediție a 41-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2011 până la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

Cupa Mondială de Scrimă
2011 în scrimă
2012 în scrimă